Domińczyk ist der Familienname folgender Personen:
Dagmara Domińczyk, US-amerikanische Schauspielerin polnischer Herkunft
Marika Domińczyk, US-amerikanische Schauspielerin polnischer Herkunft